Chiappe ist der Familienname folgender Personen:

 Ange-Marie Chiappe (1760–1826), Sekretär des französischen Nationalkonvents und Begründer einer politischen Familie
 Angelo Chiappe (1889–1945), französischer Präfekt und NS-Kollaborateur
 Fiorella Chiappe (* 1996), argentinische Hürdenläuferin
 Jean Chiappe (1878–1940), französischer Polizeipräfekt von Paris
 Jean-François Chiappe (1931–2001), französischer Historiker und Publizist
 Luis M. Chiappe, (* 1962), argentinischer Paläontologe
 Sandro Mariátegui Chiappe (1921–2013), chilenischer Politiker (kurz 1984 Ministerpräsident)